Ейнауді () — італійське прізвище.

Відомі носії:
 Джуліо Ейнауді (1912—1999) — італійський книговидавець.
 Луїджі Ейнауді (1874—1961) — італійський політик і економіст, президент Італії з 1948 по 1955 рік.
 Луїджі Р. Ейнауді (* 1936) — американський дипломат.
 Людовіко Ейнауді (* 1955) — італійський композитор неокласичної музики та піаніст.

Італійські прізвища